Красноватая совка () — вид птиц рода совки семейства совиных.

Подвиды

Описание 
Данная птица имеет длину от 15 до 18 см, массу от 70 до 83 г. Светлая морфа имеет красновато-коричневый верх с яркими красновато-желтыми пятнами. Нижняя часть тела от желтовато-коричневого до тускло-желтого с несколькими пятнами. Темная морфа имеет более темный коричневый сверху и снизу. Глаза от каштанового до янтарно-коричневого, клюв желтовато-белый. Довольно длинные ноги оперены почти до основания желтоватых пальцев.

Питание и вокализация 
Их диета состоит из насекомых, особенно кузнечиков, а также крабов. Она издает высокие, слегка пронзительные крики, которые повторяются с интервалом примерно в десять секунд.

Примечания

Литература 
 

Совки (птицы)
Животные, описанные в 1821 году